Сергей Евсеев: Евсеев, Сергей Александрович (1882—1959) — скульптор, художник театра.
 Евсеев, Сергей Васильевич (1894—1956) — композитор и музыкальный теоретик.
 Евсеев, Сергей Николаевич (род. 1987) — российский регбист.